Daniel Carroll peut désigner :
 Daniel Carroll (1730-1796), un homme politique américain ;
 Daniel Carroll (1892-1956), un joueur australo-américain de rugby à XV ;
 Daniel Carroll (1989-), un joueur américain de baseball.